Sredozemske igre 2022 (uradno XIX Sredozemske igre) so se odvijale v Oranu v Alžiriji med 25. junijem in 6. julijem 2022. Na njih so nastopali športniki iz 26 držav, ki so se pomerili v 24 športih in 244 disciplinah.

Države udeleženke

  Albanija
  Alžirija
  Andora
  Bosna in Hercegovina
  Ciper
  Črna gora
  Egipt
  Francija
  Grčija

  Hrvaška
  Italija
  Kosovo
  Libanon
  Libija
  Makedonija
  Malta
  Monako
  Maroko

  Portugalska
  San Marino
  Srbija
  Slovenija
  Španija
  Sirija
  Tunizija
  Turčija

Tekmovalci

Medalje po državah

Zunanje povezave 
 

2022 v športu
Športne prireditve v Alžiriji